Hugo de Lusignan puede referirse a varias personajes:
 Hugo VIII de Lusignan (siglo XII), señor de Lusignan
 Hugo IX de Lusignan (1163/1168-1219), nieto de Hugo VIII de Lusignan
 Hugo X de Lusignan (1185-1249]], hijo de Hugo IX de Lusignan
 Hugo de Lusignan (1335-1385), príncipe chipriota, hijo de Guido de Lusignan